Alighieri ist der Familienname folgender Personen:

 Dante Alighieri († 1321), Dichter und Philosoph italienischer Sprache
 Dante Di Serego Alighieri, Bürgermeister von Venedig